Серик Сагидуллинович Жубандыков  (род. 23 июля 1952 год, село Джаланаш Кегенского района Алма-Атинской области, Казахская ССР) — советский и казахстанский деятель кинематографии, продюсер, актер. Окончил Ленинградский институт киноинженеров в 1974 г. (факультет звукотехники, специальность — звукорежиссёр). Отличник кинематографии СССР (1980). Член Союза кинематографистов Казахстана (1993). С 2005 по 2014 гг. — Директор международного кинофестиваля «Евразия». Вице-президент АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Карьера 
1974—1975 — Киноинженер, Киностудия Казахфильм Госкино Казахской ССР

1976—1979 — Главный специалист отдела кинопроизводства Госкино Казахской ССР

1979—1982 — Заместитель Директора по производству Киностудия «Казахфильм» им. Ш.Айманова

1982—1986 — Начальник производственно-технического отдела Госкино Каз. ССР

1986—1992 — Главный инженер ПО «Казкинодеталь»

1992—1998 — Зам. Председателя — Ген.директор ПО «Казкинопрокат» — Киноконцерн «Казахкино»

1998—1999 — Исполнительный директор 1-й Международный кинофестиваль «Евразия»

1999—2001 — Заместитель Генерального директора РГКП «Казахфильм» им. Ш.Айманова

2001—2006 — Директор- Исполнительный продюсер Филиал — кинопроект «Кочевник», РГКП «Казахфильм» им. Ш.Айманова

2006—2008 — Вице-президент АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова

2008—2014 — Директор Продюсерского Центра АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова

2014—2015 — Руководитель Центра международного сотрудничества, кинофестивалей и форумов АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова

2015—наст. время Вице-президент АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова

Фильмография

Актёрские работы

Продюсерские работы

Награды 
 «Отличник кинематографии СССР» 1981 год.
 «Почетная грамота Республики Казахстан» 2002 год.
 Медаль «Ерен еңбегі үшін» 2011 год.
 Кавалер Ордена «Курмет» 2016 год.

Примечания

Ссылки 

Отличники кинематографии СССР
Персоналии:Казахфильм